Die 8. Etappe der Tour de France 2009 am 11. Juli führte über 176,5 km von Andorra la Vella nach Saint-Girons. Sie enthielt 3 Zwischensprints und 3 Bergwertungen der 1. und 2. Kategorie. Zudem verlief die Etappe teils durch Andorra.

Aufgaben 
 63 Koldo Fernández – Zeitlimit überschritten
 111 Óscar Pereiro – während der Etappe
 176 Eduardo Gonzalo – während der Etappe
 177 David Le Lay – während der Etappe

Sprintwertung 

 1. Zwischensprint in Luzenac (Kilometer 67) (611 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  George Hincapie || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Juan Antonio Flecha || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Tarascon-sur-Ariège (Kilometer 84,5) (480 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  George Hincapie || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Fabian Cancellara || 2 Pkt.
|}

 3. Zwischensprint in Vic d'Oust (Kilometer 159,5) (507 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Sandy Casar || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Luis León Sánchez || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Mikel Astarloza || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Saint-Girons (Kilometer 176,5) (96 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Luis León Sánchez || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Sandy Casar || 17 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Mikel Astarloza || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Wladimir Jefimkin || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  José Joaquín Rojas Gil || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Christophe Riblon || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Peter Velits || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Sébastien Minard || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Jérémy Roy || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Thomas Voeckler || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Alexander Botscharow || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Christian Knees || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Kurt Asle Arvesen || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Grischa Niermann || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 

 Port d'Envalira, Kategorie 1 (Kilometer 23,5) (2408 m ü. NN; 23,2 km à 5,1 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Sandy Casar || 15 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 13 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 11 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Cadel Evans || 9 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Wladimir Jefimkin || 8 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  David Zabriskie || 7 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Juan Antonio Flecha || 6 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  George Hincapie || 5 Pkt.
|}

 Col de Port, Kategorie 2 (Kilometer 102) (1250 m ü. NN; 11,4 km à 5,5 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Sandy Casar || 10 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Michail Ignatjew || 9 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Mikel Astarloza || 8 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Juan Antonio Flecha || 7 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Fabian Cancellara || 6 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Wladimir Jefimkin || 5 Pkt.
|}

 Col d'Agnès, Kategorie 1 (Kilometer 132,5) (1570 m ü. NN; 12,4 km à 6,5 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Mikel Astarloza || 30 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Luis León Sánchez || 26 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Wladimir Jefimkin || 22 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Sandy Casar || 18 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  George Hincapie || 16 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Pierre Rolland || 14 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Haimar Zubeldia || 12 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Levi Leipheimer || 10 Pkt.
|}

Etappe 08
200908
200908
Sport (Andorra la Vella)
Saint-Girons

en:2009 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 8